Mystriosuchini — вымершая триба производных фитозавров из клады Leptosuchomorpha. Как и все другие фитозавры, мистриозухины жили в позднем триасе. Название происходит от рода Mystriosuchus .

Роды, классифицированные в Mystriosuchini, включают Coburgosuchus, Machaeroprosopus , Mystriosuchus , Nicrosaurus и Redondasaurus. Он включает в себя наиболее экологически отличающихся фитозавров, наземных Nicrosaurus и полностью водных Mystriosuchus.

Филогения 
Ниже представлена кладограмма из Stocker (2012):

Примечания 

Фитозавры